Komiker steht für:

 Komiker, Humorist
 Komiker (Film), Schweizer Film von Markus Imboden (2000)
 Die Komiker, bayerische Comedyserie (seit 1999)

Siehe auch:
 Comedian (Begriffsklärung)